La troisième saison de Star Academy Moyen-Orient est diffusée du  au  sur la chaine libanaise LBC. Le vainqueur de cette session fut le libanais .

Déroulement de l'émission

Candidats

Nominations et éliminations

Références
Notes :

Voir aussi

Articles connexes 
 Star Academy Moyen-Orient

Lien externe 
  Site officiel de l'émission

Star Academy